Zkratka IGF má více významů:

 IGF (golf) – Mezinárodní golfová federace (International golf federation)
 Inzulinu podobné růstové faktory (Insulin-like Growth Factors – IGF) – hormony